Doblas puede hacer referencia a:

Lugares 
Campillo de las Doblas, pedanía española del municipio de Albacete, Castilla-La Mancha.
Doblas, localidad argentina de la provincia de La Pampa.

Personas 
David Doblas, baloncestista español.
Toni Doblas, futbolista español.
Francisco Doblas, militar argentino.
Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, videoproductor español en YouTube.

Otros 
Estación Doblas, estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima.